Turchia
Distretto di Yenipazar – distretto della provincia di Aydın
Distretto di Yenipazar – distretto della provincia di Bilecik